Hawrylak – wieś na Ukrainie
 Jadwiga Grabowska-Hawrylak – architekt
 Henryk Hawrylak – inżynier mechanik
 Katarzyna Hawrylak-Brzezowska – konserwator zabytków